Falco – (taxon, állatnem) a madarak osztályának a sólyomalakúak rendjébe és a sólyomfélék családjába tartozó nem
Falco (1957–1998) osztrák énekes, zeneszerző, szövegíró
Falco – keresztnév
Falco – film az osztrák énekes életéről (2008)
Falco – TV sorozat (2013–)
Edie Falco (1963–) amerikai színésznő
Falco (Alabama), amerikai település

Hasonló nevű
Falco KC Szombathely egyszeres magyar bajnok kosárlabdacsapat